Prado de la Guzpeña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Prado de la Guzpeña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Prado de la Guzpeña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar